Triple XXX es un grupo malagueño de rap formado por Spanish Fly (Alfonso Manuel Muñoz) (antiguo componente de Nazión Sur) y Gordo master (Andrés Duarte).

A finales de 2005 este grupo se separa para seguir sus carreras en solitario; Gordo Master con Mi puerta en 2006. Spanish Fly lanza Atypikkal Spanish en 2007. Una esperada vuelta se produjo en el 2009 y en 2010 sacaron un nuevo LP, "4Life".

En el año 2011, Triple XXX se vuelve a separar, dejando muchas dudas.

Estilo
Su estilo se enmarca en el gangsta rap. Según las palabras de Spanish Fly:

El regreso 
Durante principios del año 2009 se vino rumoreando la posible vuelta del grupo. Los rumores empezaron a tener fundamentos cuando ambos hicieron una colaboración para Jefe de la M en el tema "DPS Remix" bajo el nombre de Triple XXX. Se confirmaban la sospechas del regreso cuando Jefe de la M les hizo una entrevista a ellos en los que los mismos Spanish y Gordo hablaron de la unión de nuevo. El 19 de junio se produjo la vuelta del grupo en un concierto en Málaga "Sala Vivero" donde Spanish Fly subió al escenario ante la sorpresa de todos los presentes y ambos cantaron un remix de Jefe de la M del tema "¿Ya no te acuerdas?" que seguidamente sería grabado junto a otros dos tracks más a modo adelanto (El reino del sol y Tres X's) que en principio iban a ser para una mixtape pero finalmente terminaron volviendo a regrabar mejorando su calidad de sonido para incorporarlos en su próximo disco. Después de casi un año de incertidumbre, el 14 de diciembre de 2010 vuelven a la escena con un disco llamado "4 life" consiguiendo una aceptación notable por el público situándose así entre uno de los grupos más aclamados en España, siendo este su tercer LP.
Tras años de distanciamientos entre ambos miembros del grupo, Gordo Master y Spanish Fly anuncian en redes sociales su vuelta como grupo (Triple XXX) en 2018.

Separación
El 6 de junio de 2011, en una nota informativa en su blog anunciaron de nuevo su separación, dejando algún que otro proyecto a medias además de una gran decepción a su público.

Discografía 
 Maketa 2001 (Maqueta) (2001)
 De la kalle vengo (Maxi sencillo) (2001)
 Sobran palabras (LP) (2002)
 Barro y fuego (Maxi sencillo) (2003)
 Primera clase (LP) (Bobby Lo Records, 2004)
 4 Life (LP) (Boa, 2010)
 En el party (Single) (2019)

Colaboraciones 
 Keyo "Di quién mueve" (2001)
 Keyo "Fuego abierto" (2003)
 Jefe de la M "Entra el dragón" (2003)
 La Konexion "Destilando stylo" (2003)
 Jefe de la M "DPS" (2009)
 Jefe de la M "Málaga Saga" (2010)
 Faruk "Málaga Nightmares" (2010)
 SFDK "Sound del Sur" (2010)
 Little Pepe "Sacando el Lion" (2010)
 Darmo "Bajo un mismo sol" (2011)

Referencias

Véase también 
 Spanish Fly

Enlaces externos 
 Triple XXX Oficial

Grupos de rap de España
Hip hop de Andalucía
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de Andalucía
Músicos de Málaga